Duse ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Duse (1898–1956), italienischer Schauspieler
 Eleonora Duse (1858–1924), italienische Schauspielerin
 Enzo Duse (1901–1963), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Eugenio Duse (1889–1969), italienischer Schauspieler
 Samuel August Duse (1873–1933), schwedischer Militär und Schriftsteller; Teilnehmer an der Schwedischen Antarktisexpedition von 1901 bis 1903
 Ugo Duse (1926–1997), italienischer Musikwissenschaftler
 Vittorio Duse (1916–2005), italienischer Schauspieler und Regisseur

Sonstiges:
 Duse Bay, Bucht im Grahamland, Antarktika
 Mount Duse, Berg auf Südgeorgien